Во 2-й пол. XIX века в России произошел всплеск террора, направленного против чиновников. Среди террористов оказалось много женщин (среди эсеров, например, именно женщины составляли треть).

Согласно данным американской исследовательницы женского терроризма Эми Найт, среди 78 членов боевой организации эсеров было 25 женщин. Всего же она нашла документальные подтверждения действия 44 террористок-эсерок. Женщины-эсерки были по рождению гораздо ближе к высшим слоям общества, чем их коллеги-мужчины, и стремились «отдать свой долг народу». Найт проанализировала биографии 44 известных ей террористок и выяснила следующее: из 40 террористок, чье социальное происхождение удалось установить, 15 были дворянками или дочерьми купцов, 4 — из среды разночинцев, 11 — из мещан, одна была дочерью священника и 9 родились в крестьянских семьях. При этом, даже эти крестьянки были не просто крестьянками. Крестьянка Анастасия Биценко и дочь солдата Зинаида Коноплянникова получили образование и стали учительницами, 11 террористок имели высшее образование, 23-среднее, 6-домашнее и лишь 3 — начальное. Одна назвала себя самоучкой. Среди террористок было 9 учительниц, 8 студенток и только 4 рабочие. Кстати, средний их возраст — 22 года. Для сравнения, из 131 террориста-мужчины 95 были рабочими и крестьянами по роду занятий.

Большинство террористок происходило из обеспеченных семей, получили хорошее образование и увлеклись революционными идеями совсем юными. Многими овладевал соблазн изменить мир, стать «народными заступниками», бороться за царство справедливости. О Марии Спиридоновой говорили, что в ней «кипела громадная любовь к застенчивым, оплеванным мужикам, ко всем поруганным и униженным». Многие из них, по свидетельству посторонних, были чрезмерно эмоциональными, даже экзальтированными. «Не случайно процент самоубийств в этой среде был так высок. Читая тексты, написанные ими — воспоминания, речи в суде или перед казнью, нередко сталкиваешься с преувеличенными, инфантильными суждениями о действительности, о власти, о месте человека в государственной машине». Прасковью Ивановскую-Волошенко возмущало: «правительство как желтая лихорадка или чума сотни лет опустошало нашу скорчившуюся страну. При виде этого чудовищного людоедства, глумления над совестью чье сердце не дрожало лютой злобой против этой шайки убийц, законом и глупостью человеческой укрепленных?». Мария Спиридонова формулировала для себя «определенную цель, твёрдое, непреклонное желание осуществить эту цель — убийство Плеве, истинного диктатора, замучившего Россию». Ей вторила Мария Школьник: «мир не существовал для меня. Фотография Трепова была для меня символом всех несчастий России, а его смерть — единственным средством против них». Убийство считалось верным способом решения стоявших перед страной и народом проблем. Среди террористок насчитывалось немалое число женщин с психическими отклонениями (Леонтьева, Бриллиант). Мария Спиридонова мечтала погибнуть на месте покушения, поскольку тогда б эффект от её поступка оказался бы сильнее, жаждала, «спасая других, погибнуть первой» Дора Бриллиант.

Как пишет исследователь, «они становились «иконами» в глазах либералов, особенно после ареста, во время продолжительных судов. (…) Сохранилось немало описаний террористок как прекраснейших женщин. Красавицей слыла Вера Фигнер. Вересаев писал о ней, что она великолепный экземпляр сокола в человеческом образе, она поражала сдержанно гордой, властной красотой и каким-то прирождённым изяществом. Воспевались чёрные миндалевидные глаза Доры Бриллиант, вводившие в ступор мужчин на улице. Прекрасна «стройная, как молодая березка» Татьяна Леонтьева, блондинка «с большим лбом и честными детскими синими глазами». Повешенная за подготовку убийств великого князя Николая Николаевича и министра юстиции Щегловитова Лидия Стуре была «нежной, хрупкой, совершенное дитя, смотревшее мечтательно своими большими синими глазами, по-детски чистыми». Всё это — описания не ведающих пощады убийц. В своим восхищении интеллигенция порой балансировала на грани богохульства. Сам Розанов писал: «Вера Фигнер была явно „революционной богородицей“, как и Екатерина Брешковская, и Софья Перовская». Мария Спиридонова вообще заслужила прозвище «эсеровской богородицы»».

Леонид Андреев в «Рассказе о семи повешенных» (основанном на казни Лидии Стуре с сообщниками), описывает подсудимую, и по его восторженным интонациям явно чувствуется авторская предвзятость и любование: «Была она очень бледна, но не мертвенной бледностью, а той особенной горячей белизной, когда внутри человека как бы зажжён огромный, сильный огонь, и тело прозрачно светится, как тонкий севрский фарфор».

Оказавшись под арестом, женщины вели себя по-разному. Фрума Фрумкина (вторая женщина, повешенная в России после Перовской), арестованная из-за подпольной типографии, напала во время допроса на жандармского генерал-майора Новицкого — попыталась перерезать ему горло ножом. Ей удалось бежать из Петропавловской крепости, но вскоре её арестовали в Большом театре, где она подстерегала генерала Рейнбота. В московской пересыльной тюрьме ей удалось выстрелить уже в тюремщика. Многие из девушек, оказавшись на скамье подсудимых, держались с благородством, постоянно подчеркивавшимся судебными обозревателями. Но вот Рогозинникова, бывшая ученица консерватории, которая убила начальника главного тюремного управления Максимовского, во время заседаний так смеялась, чем смущала всех — судью, присяжных, зрителей и даже своих адвокатов.

Хронологический список 
 Брешко-Брешковская, Екатерина Константиновна (1844—1934). Скрывалась в эмиграции
 Засулич, Вера Ивановна (1849—1919). Из дворян, последовательница Бакунина. Жертва — Трепов, Фёдор Фёдорович. Оправдана судом присяжных.

 первомартовцы:
II. По процессу «первомартовцев» было привлечено к дознанию 38 женщин (пятая часть из всех привлечённых). Из 6 приговорённых к
повешению две женщины.

 Перовская, Софья Львовна (1853—1881) — «Народная воля». Повешена за убийство Александра II
 Гельфман, Геся Мировна (1855—1882). Из еврейской семьи. Арестована за соучастие в убийстве царя. Приговорена к повешению, наказание ослабленно из-за беременности. После родов скончалась.



 Ивановская, Прасковья Семёновна (1852—1935). Из семьи священника, «Народная воля», эсэрка.
 Фигнер, Вера Николаевна (1852—1942). «Народная воля». Участвовала в покушении на Стрельникова. В 1884 г. на процессе «14-ти» она была главной обвиняемой. Осуждена на смертную казнь, заменённую на бессрочное заключение.
 Любатович, Ольга Спиридоновна (1854—1917).
 Чернявская-Бохановская, Галина Федоровна  (1854—1936)
 Якимова-Диковская, Анна Васильевна (1856—1942). Из семьи священника. Участвовала в покушении на царя. Казнь заменена пожизненным
 Волкенштейн, Людмила Александровна (1857—1906). Из дворян. Пособница убийства Дмитрия Кропоткина. Смертная казнь заменена бессрочным заключением в Шлиссельбурге. Замена на каторгу по амнистии из-за коронации Николая II
 Оловенникова, Елизавета Николаевна. Арестована за соучастие в убийстве царя.
 Морейнис-Муратова, Фани Абрамовна (1859—1937). Из еврейской семьи, «Народная воля».
 Гинсбург, Софья Михайловна (1863—1891). Приговорена к смертной казни, заменённой пожизненным, покончила с собой в Шлиссельбурге.
  Езерская, Лидия Павловна (1866—1915). Эсерка. Участвовала в покушениях на Плеве и Клинберга. Умерла на каторге.

 Фрумкина, Фрума Мордуховна (1873—1907). Эсерка. Покушалась на генерала Новицкого, стреляла в тюремного начальника Багрецова, повешена. Стала второй женщиной после Софьи Перовской, казнённой в России по политическому процессу.
 Распутина, Анна Михайловна (1874—1908). Из мещан. Участвовала в подготовке покушений на начальника Петербургской тюрьмы полковника Иванова, прокурора Главного военного суда, генерала Павлова, начальника Главного тюремного управления Максимовского, генерала Мина, известного подавлением Московского восстания на Красной Пресне. Организатор покушения на министра юстиции Щегловитова. Повешена
 Биценко, Анастасия Алексеевна (1875—1938). Из крестьян, эсэрка. Жертва — Сахаров, Виктор Викторович. Смертная казнь заменена бессрочной каторгой. Освобождена после революции. Жертва Сталинского террора.
 Клитчоглу, Серафима Георгиевна (1876—1926). Эсерка. Участвовала в подготовке покушения на В.К. Плеве, выдана Азефом. После ареста отошла от террора и жила мирной жизнью.
 Коноплянникова, Зинаида Васильевна (1878—1906). Эсерка. Жертва — Мин, Георгий Александрович. Первая женщина, повешенная в XX веке в России.
 Измайлович, Александра Адольфовна (1878—1941). Участвовала вместе с И. П. Пулиховым в покушении на минского губернатора П. Г. Курлова и полицмейстера Д. Д. Норова. Приговорена к смертной казни, заменённой на бессрочное заключение. Жертва Сталинского террора.
 Измайлович, Екатерина Адольфовна (1883—1906). Стреляла в командующего Черноморским флотом вице-адмирала Г. П. Чухнина. Расстреляна.
 Бриллиант, Дора Владимировна (1879—1909). Из еврейских торговцев, эсэрка. Готовила динамит. Жертвы — Плеве, Вячеслав Константинович, Сергей Александрович. В Петропавловской крепости сошла с ума.
 Терентьева, Надежда Андреевна (1881 — после 1934). Эсэрка. Участница покушения на Столыпина. Смертная казнь заменена на пожизненное.
 Школьник, Мария Марковна (1882—1955). Из еврейской семьи. Участвовала в покушении на черниговского губернатора А. А. Хвостова. Смертная казнь заменена на пожизненное. Бежала.
 Спиридонова, Мария Александровна (1884—1941). Жертва — Луженовский, Гавриил Николаевич. Осуждена на повешение, заменено на бессрочное заключение. Жертва сталинского террора.
 Климова, Наталья Сергеевна (1885—1918). Арестована за участие в покушении на Петра Столыпина. Осуждена на смертную казнь, заменённую пожизненным заключением. Бежала
 Лебедева Елизавета Н.  Повешена
 Стуре, Лидия Августовна. Повешена
 Каховская Ирина Константиновна (1987-1960) Умерла от рака печени. Организатор убийства командующего оккупационными войсками на Украине генерал-фельдмаршала Германа фон Эйхгорна в 1918 году.
 Фиалка, Ревекка Моисеевна (1888—1975). Эсерка. В 1905 году за хранение взрывчатых веществ и изготовление бомб, предназначенных для террористических актов, была приговорена к 15 годам каторги.
 Беневская, Мария Аркадьевна (1882—1942). Член Боевой организации эсеров, техник. Приговорена к десяти годам каторги.
 Рогозинникова, Евстолия Павловна (1886—1907). Жертва — Максимовский, Александр Михайлович. Повешена.

 Каплан, Фанни Ефимовна (1890—1918), эсэрка. Из еврейской семьи. Расстреляна большевиками за покушение на Ленина

Выставки 
 «Женщины в терроре», Государственная общественно-политическая библиотека (2008).

Литература 
 В. Засулич. Избранные произведения. М.1983
 В. Засулич. Статьи о русской литературе. 1960
 Хигерович Р. Женщины русской революции. М., 1982
 Курбатова И. Н. Книги. Архивы. Автографы: Обзоры, сообщения, публикации. М., 1973
 Фазин З. Санкт-Петербургская быть. М., 1969.
 Войнович В. Степень доверия. Повесть о Вере Фигнер. М., 1972
 Будницкий О. В. Женщины-террористки России. Бескорыстные убийцы. Ростов-на-Дону, 1996
 Пономарева В. В. Женский бунт: бессмысленный и беспощадный. СВОЙ, № 53, с. 33-38
 Долгий В. Повесть о Софье Перовской. 1974.
 Сегал Е. Софья Перовская. ЖЗЛ. М., 1962
 Войнович В. Степень доверия. Повесть о Вере Фигнер. М., 1972
 Матвеева И. Вера Фигнер. М., 1961
 Фигнер В. Полное собрание сочинений в 7 томах
 Фигнер В. Запечатленный труд. 1964
 Гусев К. В. Рыцари террора. 1992
 Гусев К. В. Эсеровская богородица. 1992
 Кравченко В. Возлюбленная террора. 1998
 Лавров В. М. Мария Спиридонова: террористка и жертва террора. 1996.

Примечания 

Терроризм в Российской империи

